Rue Saint-Mathieu à Lyon
 Rue Saint-Mathieu à Paris.